O Campeonato Nacional de Andebol de 11 seniores masculino iniciou-se na época de 1938/39 e deixou de ser disputado na época de 1974/75 o Campeonato nacional de Juniores disputou-se entre as épocas de 1944/45 ate 1968/69.

Vencedores Andebol de 11

Títulos Seniores (Andebol de 11)
 FC Porto  - 29
 Sporting CP - 3
 SC Salgueiros - 2
 CUF - 1
 Belenenses - 1
 SL Benfica – 1

Títulos Juniores (Andebol de 11)
 FC Porto - 10
 Sporting CP - 4
 Oriental - 3
 CDUP - 2
 Académico FC - 1
 SC Salgueiros - 1
 Boavista FC – 1

Referências

http://portal.fpa.pt/publishing/img/home_275/fotos/4113413000618380515.pdf

Competições de andebol de 11 de Portugal